Béatrice de Camondo – donna francese di religione ebraica, vittima dell'Olocausto
 Isaac de Camondo – banchiere, musicista, collezionista d'arte e mecenate austriaco
 Nissim de Camondo – aviatore e banchiere francese con un museo dedicato, il Museo Nissim de Camondo
 Scalinata di Camondo – nota scalinata a Istanbul